Дмитрий Георгиевич Толмачёв (1904, Петербург, Петербургская губерния, Российская империя — 1980) — советский драматург и сценарист, участник Советско-финской войны.

Биография 
Родился в 1904 году в Петербурге. В 1924 году начал свою литературную деятельность, одновременно с этим был принят на работу в ТРАМ, где он заведовал литературным отделом вплоть до 1926 года. В 1926 году поступил на театральное отделение Института истории искусств вплоть до 1929 года. В 1929 году был принят в состав киностудии Совкино на должность штатного сценариста, затем в этой же должности обосновался на киностудии Союзкино. В 1933 году вернулся к театральной драматургии и писал сценарии к спектаклям вплоть до своей смерти.

Скончался в 1980 году.

Фильмография

Сценарист 
 1928 — Дом вверх дном
 1929 — Убитый жив + режиссёр
 1930 —
 Кто виноват?
 Мёртвая душа
 Подземное солнце (оригинальный текст — Владимир Билль-Белоцерковский)
 1931 —
 Кинометла № 3
 Кровь земли
 На этом свете

Ссылки 
 Подробная биография.

Драматурги СССР
Режиссёры СССР
Сценаристы СССР
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)